Die Nordische Fußballmeisterschaft 1924–28 für Männer-Nationalmannschaften fand zwischen dem 15. Juni 1924 und dem 7. Oktober 1928 statt. Ausrichter Dänemark lobte hierbei den Jubilæumspokal (deutsch Jubiläumspokal) aus. Den Wettbewerb, welcher zum ersten Mal ausgetragen wurde, konnte Dänemark gewinnen.

Modus 

Die drei teilnehmenden Mannschaften spielten nach dem Modus „jeder gegen jeden“ den Turniersieger aus, wobei jedes Team jeweils fünfmal gegen jedes andere spielte. Die Mannschaft, die nach Abschluss aller Spiele die meisten Punkte beziehungsweise bei Punktgleichheit das bessere Torverhältnis aufwies, wurde Turniersieger.

Tabelle und Spielergebnisse 

|}

Torschützenliste 

Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen alphabetisch geordnet.

Weblinks 

 Nordic Championships (Men) 1924–28 auf rsssf.com (englisch)
 Spielberichte auf eu-football.info (englisch)
 Spielberichte der dänischen Mannschaft (dänisch)

192428
Fußballveranstaltung 1924
Fußballveranstaltung 1925
Fußballveranstaltung 1926
Fußballveranstaltung 1927
Fußballveranstaltung 1928
Fußball (Dänemark)